Miejscowości w USA :
 De Smet – miasteczko w hrabstwie Kingsbury,
 De Smet – jednostka osadnicza w hrabstwie Benewah,
 De Smet – osada w hrabstwie Missoula.